U/20-Verdensmesterskaberne i atletik 2021,  arrangeret af IAAF,  er den 18. udgave af juniorverdensmesterskabet, som er for ungdomsatleter (født senest 1. januar 2002) og bliver afholdt fra den 17. til den 22. august 2021 i Nairobi, Kenya.

Kalender 

lins wako

Medaljefordeling

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside

VM i atletik
U/20-VM i atletik
Sport i 2021